Ноа́н-Вик () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км к югу от Парижа, 145 км южнее Орлеана, 28 км на юго-восток от Шатору.

Население 
Население — 475 человек (2007).

Достопримечательности 
 Дом Жорж Санд — усадьба конца XVIII века, здесь Жорж Санд провела своё детство и юность и написала большую часть своих произведений.

 Церковь Сен-Мартен (), XI век. Имеет ряд фресок XII века, обнаруженные в 1849 году.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Результаты муниципальных выборов в марте 2008 на официальном сайте департамента Эндр
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
 Население города с 1968 по 2007 год на официальном сайте INSEE